Coral steht für:

 Coral (Netzwerk)
 Il Coral, Gesangbuch
 The Coral, Musikgruppe

Künstlername:
 Matilde Coral, eigentlich Matilde Corrales González, * 1935, Flamenco-Tänzerin
 Guillermo Coral Künstlername des argentinischen Tangosängers und Schauspielers Guillermo Rico (1920–2013)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coral (Illinois), Ortschaft im McHenry County, Illinois
 Coral City, Ortschaft im Trempealeau County, Wisconsin
 Coral Gables, Stadt in Florida
 Coral Springs, Stadt in Florida
 Cape Coral, Stadt in Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Coral Court Motel, in Marlborough, Missouri, ID-Nr. 89000311
 Coral Gables City Hall, in Coral Gables, Florida, ID-Nr. 74000616
 Coral Gables Congregational Church, in Coral Gables, Florida, ID-Nr. 78000937
 Coral Gables Elementary School, in Coral Gables, Florida, ID-Nr. 88000750
 Coral Gables House, in Coral Gables, Florida, ID-Nr. 73000573
 Coral Gables Police and Fire Station, in Coral Gables, Florida, ID-Nr. 84000354
 Coral Gables Woman's Club, in Coral Gables, Florida, ID-Nr. 90000423

Coral ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Coral Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Coral Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Coral-Sea-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Coral Bay (Begriffsklärung)
 Coral Records, US-amerikanisches Jazz- und Pop-Label
 Corall
 Corral
 Corail
 Choral, Kirchenmusik
 Koral
 Korall
 Koralle (Begriffsklärung)